

Гранд-Форкс — місто в США, в окрузі Гранд-Форкс штату Північна Дакота
 Гранд-Форкс — округ у Північній Дакоті

Гранд-Форкс — місто у Британській Колумбії в Канаді
 Гранд-Форкс — місто-привид часів «золотої лихоманки» на Юконі в Канаді